Хайнрих () — немецкая фамилия.

 Хайнрих, Герд (1896—1984) — немецкий и американский энтомолог и орнитолог.
 Хайнрих, Доминик (род. 1990) — австрийский хоккеист.
 Хайнрих, Игнас (1925—2003) — французский легкоатлет.
 Хайнрих, Йорг (род. 1969) — немецкий футболист.

См. также